Fullerton ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Fullerton (Alabama)
 Fullerton (Illinois)
 Fullerton (Kalifornien)
 Fullerton (Kentucky)
 Fullerton (Louisiana)
 Fullerton (Maryland)
 Fullerton (Nebraska)
 Fullerton (North Dakota)
 Fullerton (Pennsylvania)
 Fullerton Township (Nance County, Nebraska)

im Vereinigten Königreich:
 Fullerton (Angus)
 Fullerton (Hampshire) 

Fullerton ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Fullerton, US-amerikanischer Make-up-Künstler
 Charles Gordon Fullerton (1936–2013), US-amerikanischer Testpilot und Astronaut der NASA
 David Fullerton (1772–1843), US-amerikanischer Politiker
 Edward Fullerton (1935–1991), Ratsmitglied der irischen Sinn Féin, das von Mitgliedern der Ulster Defence Association getötet wurde
 Fiona Fullerton (* 1956), britische Schauspielerin
 George William Fullerton (1923–2009), Mitbegründer der Fender Musical Instruments Corporation
 John Fullerton (1720–1727), erster Primas der Scottish Episcopal Church
 Spencer Fullerton Baird (1823–1887), US-amerikanischer Ornithologe und Ichthyologe
 Tracy Fullerton (* 1965), US-amerikanische Spieledesignerin, Pädagogin und Autorin
 William Hugh Fullerton (* 1939), Gouverneur der Falklandinseln von 1988 bis 1992